Janoušková ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Janoušková (* 1965), tschechoslowakische Skilangläuferin
 Michaela Janoušková (* 1992), tschechische Handballspielerin